Adolf von Arnim ist der Name folgender Personen:

* Adolf von Arnim (Sportfunktionär) (1875–1931), deutscher Sportfunktionär
 Adolf von Arnim-Boitzenburg (1832–1887), deutscher Großgrundbesitzer und Politiker, MdR
 Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg (1803–1868), deutscher Politiker, Domdechant und Offizier